Шахендорф () — община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберварт. . Официальный код — 10922.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Адальберт Резетар (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Примечания

Ссылки 
schachendorf.at  

Общины Бургенланда